Serie B 1970-1971 – edizione del campionato di calcio italiano
 Serie B 1970-1971 – edizione del campionato di pallacanestro femminile italiano
 Serie B 1970-1971 – edizione del campionato di pallacanestro maschile italiano